Калай (англ. Kalai, крымско-тат. Qalay, Къалай) — многозначный термин.

 Колай — старое (до 1952 название железнодорожной станции Азовская в в Крыму.
 Калай — старое (до 1944) название посёлка Азовскоев в Джанкойском районе Крыма. 
 Калай — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Калай — подокруг на севере Народной Республики Бангладеш.
 Калай - мужское имя.
 Калай - отец Аттиса.